30-й чемпионат мира по горнолыжному спорту прошёл с 2 по 12 февраля 1989 года в Вейле, округ Игл, штат Колорадо, США.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Сайт Международной федерации лыжного спорта

1989
Международные спортивные соревнования в Колорадо
Февраль 1989 года
Спорт в США в 1989 году